Владимирский Тупик — посёлок в Смоленской области России, в Холм-Жирковском районе. Конечная станция железнодорожной линии Дурово — Владимирский Тупик. Начальный пункт Тупиковской узкоколейной железной дороги.

Посёлок расположен в северной части области в 22 км к северо-западу от районного центра — пгт Холм-Жирковский.

Население — 576 жителей (2007 год).

Административный центр Тупиковского сельского поселения.

Экономика 
Леспромхоз и два лесничества.

Инфраструктура 
В посёлке располагаются детский сад, средняя школа, больница и Дом культуры.

Железнодорожное сообщение по линии Дурово — Владимирский тупик в последние годы периодически отменялось и возобновлялось, в том числе в связи с капитальным ремонтом путей. По состоянию на 1 января 2014 года движение пригородного поезда Смоленск — Владимирский Тупик вновь было отменено.

Примечание

Ссылки 
 Фотографии поселка и станции в блоге пользователя minfo47 ЖЖ minfo47

Населённые пункты Холм-Жирковского района